Guarani Esporte Clube – società calcistica brasiliana con sede a Divinópolis (Minas Gerais).
 Guarani Esporte Clube – società calcistica brasiliana con sede a Juazeiro do Norte (Ceará).